Amphimerus är ett släkte av plattmaskar. Amphimerus ingår i familjen Opisthorchiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Amphimerus